Turniej rugby 7 na Miniigrzyskach Pacyfiku 2009 odbył się w dniach 1–2 października na BCI Stadium w stołecznym mieście Wysp Cooka, Avarua.

Informacje ogólne 
Zgłoszenia w wyznaczonym terminie przysłało dziewięć męskich reprezentacji, do grona uczestników dołączyli następnie również Samoańczycy. Mecze odbywały się w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch pięciozespołowych grup, po czym nastąpiła faza pucharowa – po dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, zespoły z miejsc trzecich i czwartych o Plate, zaś dwie najsłabsze o Bowl.

Złoty medal zdobyła reprezentacja Samoa, która zadedykowała sukces swemu narodowi nawiedzonemu przez niedawne tsunami. Zarówno w klasyfikacji punktowej, jak i przyłożeń, zwyciężył przedstawiciel triumfatorów, Mikaele Pesamino.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2009 w rugby union
Miniigrzyska Pacyfiku
Rozgrywki w rugby union
2009 w Oceanii
Rugby union na Wyspach Cooka